Osoby o nazwisku Kątny:
 Andrzej Kątny (ur. 1949) – polski filolog, germanista, wykładowca UG, profesor nauk humanistycznych
 Jan Kątny – ksiądz katolicki (1923-2014)
 Marek Kątny – dr hab., prof. UJK w Kielcach
Zobacz także:
 Kątny (herb)